Yui (由比町 ; -chou) est un prénom féminin japonais peu courant. Il peut renvoyer à :

Patronyme 
 Masayuki Yui (1947-), acteur japonais.

Pseudonyme 
 YUI, ou Yui Yoshioka, chanteuse japonaise ;
 YUI, pseudonyme d'une autre chanteuse japonaise, Yui Asaka, en 1997-1998 ;
 Yui Mizuno, ou YUIMETAL, chanteuse japonaise du groupe Babymetal et ex-membre du groupe Sakura Gakuin ;

Toponyme
 Yui est une ancienne ville du Japon.

Sigle 
 Yahoo! UI Library (YUI), bibliothèque logicielle.